Zkratka AMV může mít několik významů:

 AMV – anime music video,  hudební videoklip s tematikou anime
 AMV (formát videa)
 Patria AMV – finský obrněný kolový transportér